Museu de Arte Moderna (port. „Museum der modernen Kunst“) heißen folgende Museen:

 Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
 Museu de Arte Moderna de São Paulo
 Museu de Arte Moderna da Bahia

Siehe auch:
 Museo de Arte Moderno, mehrere Museen (span.)
 Liste der Sammlungen moderner oder zeitgenössischer Kunst – ein Überblick